Африканский Кубок чемпионов 1979 — 15-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Унион Дуала» из Камеруна.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1979